2857 км — топоним в Омской области России.

 2857 км — населённый пункт (тип: железнодорожный остановочный пункт) в Марьяновском районе, входит в состав Шараповского сельского поселения.
 2857 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Транссиба в Марьяновском районе, Западно-Сибирская железная дорога, линия Исилькуль — Карбышево 1. Код 832418